Касаткино — название населённых пунктов:

Россия 
 Касаткино — село в Архаринском районе Амурской области.
 Касаткино — посёлок в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Касаткино — деревня в Красногорском районе Удмуртии.